Teyrisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Teyrisaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Teyrisaari (ö i Norra Savolax), Nordöstra Savolax, 

Robotskapade Finlandförgreningar